De naam Aristophanes (Grieks: ) kan verwijzen naar verschillende personen uit de Griekse oudheid:
Aristophanes, Atheense schrijver van blijspelen (5e/4e eeuw v.Chr.)
Aristophanes, vaasschilder van Attische roodfigurige vazen (5e eeuw v.Chr.)
Aristophanes van Byzantium, Alexandrijns filoloog (3e/2e eeuw v.Chr.)